Der Coupe d’Europe 2006/07 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 49. Auflage fand vom 31. Mai bis zum 3. Juni 2007 in Schiltigheim statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit sechs Mannschaften, wobei der ausrichtende Verein gesetzt ist. Die weiteren Teilnehmer sind die Sieger der fünf Qualifikationsgruppen.

Geschichte 
Der AGIPI Courbevoie gewann zum dritten Mal den Coupe d’Europe vor dem CB Caseta Nova und dem BC Andernos.

Die Qualifikationen wurden in verschiedenen Gruppen und Orten in Europa ausgespielt.
Von den Gruppen B,D und E liegen leider keine Ergebnisse vor.
Es wurde im Satzsystem mit zwei Gewinnsätzen bis 15 Punkte gespielt. Es wurden aber immer drei Sätze gespielt. Das Finale ging über drei Gewinnsätze.

Qualifikationsgruppen für die Endrunde in Schiltigheim

Ausscheidungsgruppe A in Brønshøj  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe B in Hengelo  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe C in Wien  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe D in Castella  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe E in Istanbul  
Abschlusstabelle

Finalrunde in Schiltigheim

Gruppe A

Abschlusstabelle Gruppe A

Gruppe B

Abschlusstabelle Gruppe B

Halbfinale

Endspiele

Abschlusstabelle 2006/07 

2007
Karambolageveranstaltung 2007
Billardturnier in Schiltigheim